Базаревич — фамилия.

 Известные носители 
 Базаревич, Дмитрий Сергеевич (род. 1997) — российский баскетбольный тренер.
 Базаревич, Людмила Сергеевна (род. 1945) — советская баскетболистка.
 Базаревич, Сергей Валерианович (род. 1965) — советский и российский баскетболист, тренер.